Nazwa Kręciłów dotyczy dwóch wsi (w jednym organizmie osadniczym) na Ukrainie nad Zbruczem, położonych naprzeciw siebie:
 Kręciłów – wieś w rejonie husiatyńskim należącym do obwodu tarnopolskiego (w okresie międzywojennym w Polsce),
 Krynciliw – wieś w rejonie gródeckim należącym do obwodu chmielnickiego.